Ochthocosmus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ochthocosmus ingår i familjen Ixonanthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Ochthocosmus